Brücken über die Stör, sortiert von West nach Ost:
 die Straßenbrücke der Bundesstraße 431 über das Störsperrwerk 
 die Straßenbrücke in Heiligenstedten, siehe Klappbrücke Heiligenstedten
 die Straßenbrückenbauwerke, seit 1967 Teil der Bundesstraße 5 und Teil der A 23, siehe Störbrücke (A 23)
 die Straßenbrücke der Bundesstraße 77, siehe Delftorbrücke

sonstige:
 Stör (Elbe) #Störquerungen